Marcel Rodman (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace. Son frère David joue aussi au hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute avec les Petes de Peterborough en Ligue de hockey de l'Ontario. La saison suivante, il est nommé assistant-capitaine. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Bruins de Boston en , en . Il n'a joué aucun match de LNH. La même année, il passe professionnel avec l'HK Jesenice. Il a ensuite joué aux Graz 99ers (OËL), aux Krefeld Pinguine (DEL) puis aux Vienna Capitals.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales depuis 2001.

Trophées et honneurs personnels
 2007-2008 : Sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles de l'EBEL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1999-2000 || Petes de Peterborough || LHO || 61|| 17|| 20|| 37|| 16|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2000-2001 || Petes de Peterborough || LHO || 61|| 36|| 35|| 71|| 14|| 7|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
|2001-2002 || HK Jesenice ||Interliga||7||4||2||6||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||9||12||6||18||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003 || Graz 99ers || OËL || 44|| 22|| 25|| 47|| 22||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 || Krefeld Pinguine || DEL || 52|| 3|| 9|| 12|| 18||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 || HK Jesenice ||Interliga||25||12||24||36||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 || HK Jesenice ||Ligue slovène||17||10||18||28||36||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 || Graz EC ||OËL || 43|| 7|| 17|| 24|| 32||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Interliga||2||1||2||3||0||  ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Ligue slovène||7||3||6||9||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 || HK Jesenice || OËL || 43|| 21|| 40|| 61|| 55||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 || Vienna Capitals || EBEL|| 42|| 14|| 31|| 45|| 36||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 53|| 21|| 36|| 57|| 70|| 5|| 2|| 3||5 || 34
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||5 ||0 ||2 || 2|| 2
|-
| 2009-2010 || Vienna Capitals || EBEL || 38|| 19|| 23|| 42|| 42|| 12|| 2|| 6||8 || 10
|-
| 2010-2011 || Vienna Capitals || EBEL || 42|| 12|| 18|| 30|| 64|| 11|| 3|| 9|| 12|| 10
|-
| 2011-2012 || Vienna Capitals || EBEL || 31|| 5|| 12|| 17|| 41|| 7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2012-2013 || SC Bietigheim-Bissingen || 2.bundesliga || 45|| 28|| 39|| 67|| 60|| 11|| 7|| 4|| 11|| 18
|-
| 2013-2014 || SERC Wild Wings || DEL || 39|| 5|| 9|| 14|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak || KHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 21|| 5|| 6|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dresdner Eislöwen || DEL2  || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2016-2017|| Dresdner Eislöwen || DEL2 || 33|| 5|| 25|| 30|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 16|| 6|| 8|| 14|| 14|| 13|| 4|| 8|| 12|| 2
|-
| 2017-2018|| EC Bad Tölz || DEL2 || 42|| 13|| 23|| 36|| 20|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6

Références

Naissance en septembre 1981
Joueur international slovène de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Vienna Capitals
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018